Калужщино — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Калужщино — деревня, Веркудский сельсовет Ушачского района Витебской области
 Калужщино — деревня, Сорочинский сельсовет Ушачского района Витебской области
 Калужщино — деревня, Сорочинский сельсовет Ушачского района Витебской области